Montenegro
 Dubovo (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje
 Dubovo (Cetinje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Cetinje

Servië
 Dubovo (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin
 Dubovo (Žitorađa), een plaats in de Servische gemeente Žitorađa